Jan van Wijk (kunstschilder); Nederlands kunstschilder (1919-2003)
 Jan van Wijk (burgemeester); Nederlands politicus (1927-2002), burgemeester van Zaamslag (1963-1966), Kamerik & Zegveld (beide 1966-1971) en Vianen (1971-1985)
 Jan van Wijk (wielrenner); Nederlands wielrenner die eind jaren 90 professioneel actief was (*1962)
 Jan van Wijk (verzetsstrijder); Nederlands verzetsstrijder.